Miss Adventure, film muet américain réalisé par William Wolbert, sorti en 1916 ;
 Miss Adventure, film muet américain réalisé par Lynn Reynolds, sorti en 1919.